AKG steht für:

Bildung und Forschung
 Arbeiten zur Kirchengeschichte, Buchreihe im Verlag de Gruyter
 Arbeitskreis Gesundheitsförderung, siehe Gesundheitszirkel
 Archiv für Kulturgeschichte, deutsche Fachzeitschrift
 Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung (AkG)
 Adam-Kraft-Gymnasium (Schwabach)
 Alfred Klahr Gesellschaft, KPÖ-naher Verein zur Erforschung der Geschichte der Arbeiterbewegung
 Altes Kurfürstliches Gymnasium Bensheim in Bensheim
 Armin-Knab-Gymnasium, Kitzingen

Firmen
 Aachener Kleinbahn-Gesellschaft, siehe Straßenbahn Aachen
 AKG Acoustics, ein österreichischer Audiotechnikhersteller (Akustische u. Kinogeräte GmbH)
 AKG-Gruppe, deutscher Thermotechnikhersteller (Autokühler Gesellschaft)

Gesetze
 Allgemeines Kriegsfolgengesetz, deutsches Bundesgesetz von 1957
 Arbeiterkammergesetz, die gesetzliche Grundlage für die Interessenvertretung der Arbeitnehmer Österreichs

Siehe auch:

Abkürzung